Cronenbold ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Cronenbold (1837–1904), österreichischer Offizier 
 Justus Cronenbold (1897–1977), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdL